Murad Sulejmanov (* 12. července 1996) je ázerbájdžánský zápasník–volnostylař.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od 10 let v Gjandže. Vrcholově se připravuje v Baku ve sportovním středisku Neftçi. V ázerbájdžánské mužské volnostylařské reprezentaci se pohyboval od roku 2016 ve váze do 74 kg. Od roku 2018 startuje ve váze do 86 kg, ve které soupeří o post reprezentační jedničky s Alexandrem Gostijevem.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Murada Sulejmanova na uni-leipzig.de

Ázerbájdžánští volnostylaři
Narození 12. července
Narození v roce 1996
Žijící lidé
Muži